Río Rita se encuentra en la Provincia de Colón, al norte del país, a 50 km al noroeste de Panamá, la capital. Río Rita se ubica a 96 metros sobre el nivel del mar y tiene una población de 1.216.

La tierra alrededor de Río Rita es plana al suroeste, pero al noreste es montañosa. El punto más alto de la zona es de 258 metros de altura y 2,8 km al norte de Río Rita. Hay alrededor de 149 personas por kilómetro cuadrado alrededor de Río Rita relativamente poco pobladas. La ciudad más grande más cercana es Colón a 13,1 km al oeste de Río Rita. El área alrededor de Río Rita es casi boscosa. En la región alrededor de Río Rita, las islas son inusualmente comunes.

Toponimia 
En el lugar vivían personas procedentes de un pueblo llamado Salamanca en Colombia. El clima es suroeste. El giiniton promedio 22 °C. El mes más cálido es abril, a 24  ° C , y el más frío noviembre, a 20 °C. La precipitación media es de 2.646 milímetros por año. El mes más húmedo es junio, con 381 milímetros de lluvia, y el mes más lluvioso, marzo, con 14 milímetros.

Referencias 

Corregimientos de la provincia de Colón